Sidi Ameur – comune dell'Algeria nella provincia di El Bayadh
Sidi Ameur – comune dell'Algeria nella provincia di M'Sila
Sidi Ameur – comune della Tunisia nel governatorato di Monastir